Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2004 проходили с 16 по 29 августа. Участие принимали 12 мужских и 8 женских команд, которые разыграли соответственно два комплекта наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужской турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Женский турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф 

2004 год в водном поло